Svarthära är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 40 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 190 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Svarthära.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö